Севасто́польский райо́н — упразднённая единица административного деления:
 Севастопольский район — существовавший в 1923—1930 годах район Автономной Крымской ССР и Крымской АССР
 Севастопольский район — существовавший в 1977—1991 годах район города Москвы